Cleve kan syfta på:

Personer
 Cleve (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Förnamn
 Cleve Livingston (född 1947), amerikansk roddare

Geografi

Australien 

 Cleve (region), South Australia, 
 Cleve (ort), South Australia, 
 Cleve Airport, South Australia
 Old Cleve Silver Mine, South Australia

Kanada

 Cleve Island, British Columbia

Tyskland 

 Cleve – äldre stavning för en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. se Kleve 

Robotskapade Australienförgreningar